Choqā Sorkh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Choqād Sorkh-e Pā'īn, kulle, Yazd, 
 Choqād Sorkh-e Bālā, kulle, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar